Калем може да се отнася за:
 молив;
 калем за писане върху каменна плоча;
 присадка – пръчка за присаждане, ашлама;
 масур – тръбичка за навиване на бобини от прежда.